Podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 zostały rozegrane trzy konkurencje mężczyzn – dwa konkursy indywidualne i konkurs drużynowy.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu odbyły się 20 lutego 2015, natomiast sam konkurs odbył się 21 lutego. Kwalifikacje do drugiego konkursu odbyły się 25 lutego, a konkurs rozegrany został 26 lutego. Reprezentacje w konkursie drużynowym rywalizowały 28 lutego. Wszystkie konkursy odbyły się na kompleksie skoczni Lugnet w szwedzkim Falun.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas skoków narciarskich mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 był Anders Lind oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepes. Sędzią technicznym był Sandro Pertile, a jego asystentem – Thomas Hasslberger.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni HS 100

Kwalifikacje

Konkurs

Konkurs indywidualny na skoczni HS 134

Kwalifikacje

Konkurs

Konkurs drużynowy na skoczni HS 134

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015